Vlădila:
 Vlădila, Olt, o comună în județul Olt, Oltenia, România
 Villa rustica de la Vlădila (1), situată în apropierea localității Vlădila
 Villa rustica de la Vlădila (2), situată în vatra satului Vlădila
 Vlădila Nouă, Olt, un sat în comuna Vlădila
 Râul Vlădila, un curs de apă, afluent al Oltului

Toponime românești